Das Juniorinnendoppel der Wimbledon Championships 2022 waren ein Tenniswettbewerb in London im Doppel, den die Niederländerin Rose Marie Nijkamp und die Kenianerin Angella Okutoyi gewannen.

Vorjahressiegerinnen waren Kryszina Dsmitruk und Diana Schneider.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinnendoppel
2022